Shadow Moses – luogo immaginario della serie di videogiochi Metal Gear
 Shadow Moses – singolo dei Bring Me the Horizon del 2013